El Torky ist der Familienname folgender Personen:

 Heba El Torky (* 1991), ägyptische Squashspielerin
 Nouran El Torky (* 1992), ägyptische Squashspielerin